

Geografia 
 Martinetto del Rame – località (non frazione) di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo
 Martinetto – località (non frazione) di Ranzo, in provincia di Imperia
 Martinetto – località (non frazione) di Roccavignale, in provincia di Savona
 Martinetto – frazione di Zuccarello, in provincia di Savona
 Martinetto – frazione di Cisano sul Neva, in provincia di Savona

Tecnica 
 Martinetto, altro nome del pistone idraulico, strumento costituito da un'asta a punta conica inserita in un manicotto
 Martinetto – dispositivo simile ad un argano, usato per tendere la corda della balestra nel medioevo 
 Martinetto – sinonimo di cric

Altro 
 Secondo Martinetto – ciclista italiano
 Sacrario del Martinetto – monumento di Torino